La pyrophosphite è un minerale non riconosciuto dall'IMA.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)
Minerali ipotetici